Germanen, een Indo-Europese bevolkingsgroep
Germaan (rijwiel), een Nederlands historisch fiets- en motorfietsmerk
Germaan (stof), een verbinding van germanium en waterstof met de brutoformule GeH4
Germaan (stofklasse), een groep van verbindingen met germanium en waterstof